Did It Make a Difference – pierwszy i jedyny album szwedzkiej grupy hardcore punk z Umei – Step Forward. Wytwórnia Desperate Fight Records wydała płytę w 1996 roku. Album to zestaw nagrań demo, nagrań koncertowych oraz nagrań z prób.

Lista utworów 
Does It Make A Difference (1990)
 Away
 For myself
 Think ahead
 Nothing to say
 My love
 Deal with it
 3 mil till Vännäs
 Does it make a difference
 The dream
 Killing for profit
 Filler

I Am Me (1989)
 Change today
 Stop the madness
 A point of view
 I am me
 False people
 Face the reality
 Tomorrows world
 4 u
 Steppin stone
 It isn't funny at all
 Try
 I am me
 The dream
 4 u
 We're gonna fight

Nagrania koncertowe
 What do you say Moe?
 A point of view
 Nothing to say
 Feeding the fire
 Hide from truth
 Does it make a difference?
 Seeing is believing
 Racial hatred
 My love
 My life
 Mommy can I go out and kill tonight?

Nagrania z prób
 Step forward
 Something else

Muzycy 
 Dennis Lxyzén – głos
 Toft Stade – bas
 Jens Norden – perkusja
 Henrik Jansoon – gitara
Albumy muzyczne wydane w roku 1996